Небојша Бакочевић (Београд, 15. фебруар 1965) српски је глумац. 

Глуму је студирао у класи професора Предрага Бајчетића заједно са Горданом Лукић и др. Живи и ради у Београду.

Улоге 

|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша || 
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине || 
|-
| 1975. || Дечак и виолина || 
|-
| 1978. || Бошко Буха || Чикало
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Трта
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1984. || Ријанон || 
|-
| 1985. || Пера Панкер || 
|-
| 1986. || Бал на води || млади Глен
|-
| 1987. || Погрешна процена || 
|-
| 1987. || Младост уметника || 
|-
| 1987. || Догодило се на данашњи дан || Уски
|-
| 1987. || Октоберфест || 
|-
| 1988. || Вук Караџић || Јован Суботић
|-
| 1989. || Како је пропао рокенрол || Дарко
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Овде нема несретних туриста ||
|-
| 1990. || Заборављени || Ашке
|-
| 1990. || Почетни ударац || 
|-
| 1990. || Виолински кључ || Бане Арсенијевић
|-
| 1990. || Овде нема несретних туриста || 
|-
| 1991. || Оригинал фалсификата || Павле Павловић
|-
| 1991. || Видео јела, зелен бор || 
|-
| 1992. || Црни бомбардер || Куглица
|-
| 1992. || Велика фрка || Кант
|-
| 1993. || Пун месец над Београдом || Ђорђе
|-
| 1994. || Слатко од снова || Алекс
|-
| 1995. || Тамна је ноћ || Гарфилд
|-
| 1996. || До коске || Елред
|-
| 1997. || Горе доле || Кикин познаник
|-
| 1999. || Нож || Усташки доктор
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2002. || Лавиринт (ТВ серија)|| Човек у кафићу 1
|-
| 2008. || Вратиће се роде || 
|-  style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
| 2012. || Артиљеро || Тип из "Офсајда" 2
|-
| 2018. || Пет || Раде, Нинин муж
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци